In der Spielzeit 1997/1998 der Streethockey-Nationalliga A (NLA) sicherte sich der SHC Mühlefeld zum vierten Mal in der Geschichte den Meistertitel. In dieser Spielzeit wurden keine Play-offs ausgetragen.

Schlussrangliste Qualifikation 
Abkürzungen: S = Siege, U = Unentschieden N = Niederlagen, 

Streethockeywettbewerb
Sportveranstaltung in der Schweiz